Derby d'amore (Little Johnny Jones ) – film del 1923 diretto da Johnny Hines, Arthur Rosson
Derby d'amore (Little Johnny Jones ) – film del 1929 diretto da Mervyn LeRoy